Příjmení Ozerov (, v ženské podobě ) nosí více osob:

 Ivan Christoforovič Ozerov (1869–1942), ruský finanční expert, profesor
 Jurij Nikolajevič Ozerov (1921–2001), sovětský režisér
 Lev Adolfovič Ozerov (1914–1996), ruský spisovatel a překladatel
 Nikolaj Nikolajevič Ozerov (zpěvák) (1887–1953), ruský zpěvák
 Nikolaj Nikolajevič Ozerov (sportovec) (1922–1997), sovětský sportovec a sportovní komentátor 
 Viktor Alexejevič Ozerov (* 1958), ruský politik
 Vitalij Michajlovič Ozerov (1917–2007), sovětský literární vědec
 Vladislav Alexandrovič Ozerov (1769–1816), ruský dramatik

Ruská příjmení